

Patronyme

 Alfred Leurquin, (1876-1951),fut un homme politique libéral belge.
 Dominique Leurquin, (1965- ), est un guitariste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme